

Carriera 
In carriera ha giocato 11 partite di qualificazione alle coppe europee, di cui 6 per la Champions League e 5 per l'Europa League.

Note

Collegamenti esterni